Sildre ist der Familienname folgender Personen:

 Joonas Sildre (* 1980), estnischer Karikaturist, Illustrator und Schriftsteller
 Olle Sildre (* 1973), estnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Pelle Sildre (* 1976), estnischer Eishockeyspieler